Bredåtjärn kan syfta på:
Bredåtjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun, 
Bredåtjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (17,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn